Angoulême ist:

 Angoulême, Stadt in Frankreich
 Arrondissement Angoulême, Verwaltungsgebiet der Gegend von Angoulême
 Kurzbezeichnung für die bedeutendste Internationale Comicmesse in Europa, siehe Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
 eine ehemalige Grafschaft und später das Titularherzogtum Angoulême, siehe Herzogtum Angoulême
 eine Nebenlinie des Hauses Valois, siehe Valois-Angoulême
 deutscher Titel des 1972 erschienenen dystopischen Science-Fiction-Romans 334 von Thomas M. Disch, siehe Angoulême (Roman)
 Terre d’Angoulême, der alte französische Name der Gegend des heutigen New York City

Angoulême ist der Name folgender Personen:
 Louis-Antoine de Bourbon, duc d’Angoulême (1775–1844), ältester Sohn von König Karl X. von Frankreich